Жангуразов — балкарская фамилия; имеет женскую форму Жангуразова.
 Жангуразов, Ибрагим Даутович (1937—2020) — советский организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Жангуразов, Хаджи-Бекир Цефеллеуович (Хажбекир Чепелеуович Джангоразов; 1861—1953) — советский общественный и государственный деятель.